Géczy József (1910-1968) író, költő, műkritikus, a Dunántúl szerkesztője, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője
Géczy József (?) zeneszerző, billentyűs, énekes, színész
Géczy József (?) építőmester

Hasonló
Géczi József Alajos (1950) MSZP-s politikus, országgyűlési képviselő, egyetemi adjunktus
Géczi József (1930–1958) lakatos